Горішненська сільська рада — Волинська область, Горохівський район
 Горішненська сільська рада — Львівська область, Миколаївський район